I Campionati oceaniani di triathlon del 2019 si sono svolti nel Golfo di Moreton in Australia, in data 14 aprile 2019.

Tra gli uomini ha vinto l'australiano Brandon Copeland, mentre la gara femminile è andata all' australiana Kelly-Ann Perkins.

Nella gara valida per il titolo under 23, ha trionfato tra gli uomini l'australiano Brandon Copeland, tra le donne l'australiana Brittany Dutton.

Tra gli junior, infine, ha vinto il neozelandese Dylan Mccullough tra gli uomini e la neozelandese Hannah Knighton tra le donne.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2019
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2019
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2019

Campionati oceaniani di triathlon
Triathlon nel 2019